La cella, est un élément d'un temple romain, désignant le « sanctuaire » en latin.
 Une cella ou celle, en français, était, au Moyen Âge, un ermitage puis un petit monastère dépendant le plus souvent d'une abbaye ; ex. : La Celle-Saint-Cloud (528).
 Cella, une commune du Burkina Faso.
 Cella, une commune d'Espagne située en Aragon.

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de toponyme